Слуњчица може бити:
 Слуњчица (Слуњ), насеље у граду Слуњу, на Кордуну, у Карловачкој жупанији, Република Хрватска
 Слуњчица (река), притока реке Коране у Републици Хрватској